Paraibuna é um bairro do município de Cunha. Também é uma Reserva Florestal do Estado de São Paulo. Localiza-se a 30 quilômetros ao sul da cidade e faz limite com o município de Ubatuba. O distrito leva o nome do rio que o corta, o rio Paraibuna. Outros ribeirões e rios como o da Barra e Bonito, fazem os limites com outros bairros.

Clima 
  
Por estar cercada pela Mata Atlântica e a Serra do Indaiá (fração da Serra do Mar) o clima proporcionado é similar ao europeu: quente e fresco, com máximas de 25ºC no verão; e úmido, muito frio, com máximas de 18ºC, onde, em noites invernais a temperatura pode ser inferior a zero e geadas pela manhã são comuns. Por conta do desnível causado pela serra e as massas de umidade vindas do Atlântico em confronto com as massas de ar quente do Vale do Paraíba, faz com que o clima seja, frequentemente, nebuloso com neblinas intensas ou chuvas moderadas.

Atividades rurais 
  
A atividade agropecuária é a mais fundamental e de grande importância para o desenvolvimento econômico da região do distrito. A Paraibuna se destaca pela grande produção de pinhão, uma das maiores do Estado. Por causa do clima, também é favorecidas a produção de pessegueiros, ameixeiras, parreiras e algumas hortaliças. O artesanato, a produção de laticínios como leite e queijo, a piscicultura, a apicultura e a criação de caprinos e ovinos também têm grande destaque nas atividades locais.

Bairros 

Dentro do distrito há os seguintes bairros: 
  
 Rio Abaixo 
 Rodeio 
 Mato Escuro 
 Canjerana 
 Sítio 
 Rio Sertão 
 Paraibuna
 Limoeiro 
 Paia Grande
 Pinheirinho 
 Paraibuna Baixa

Hidrografia 

 
A Paraibuna também se destaca por haver muitos mananciais, córregos e ribeirões que alimentam a bacia do Paraíba do Sul. 
  
Rios 
 Rio Paraibuna
 Rio Barra 
 Rio Bonito 
 Rio Indaiá 
  
Cachoeiras  
 Cachoeira do Paraibuna 
 Cachoeira do Barracão 

Estas duas cachoeiras são quedas do rio Paraibuna.

Parque Estadual da Serra do Mar

Para fiscalizar e proteger as florestas remanescentes e preservar as matas virgens que existem dentro do Distrito foi construído, em 1977, o Núcleo Cunha-Indaiá, que é responsável por toda a área ambiental do sul de Cunha e quase toda a Serra do Indaiá, onde se limita com os Núcleos  Santa Virgínia, em São Luiz do Paraitinga e  Picinguaba, em Ubatuba.

Transporte

A estrada principal é a "Estrada Municipal do Paraibuna”, com cerca de vinte quilômetros de extrensão, liga a Rodovia Vice-Prefeito Salvador Pacetti (Estrada Cunha - Paraty) aos bairros do distrito até o Parque Estadual da Serra do Mar.

Ônibus

Há apenas uma única linha de ônibus entre a Paraibuna e o centro da cidade de Cunha com horários únicos determinados de segunda à sexta-feira. Porém durante o período de férias escolares no Brasil, seus dias úteis de serviço são reduzidos.

Ver também

 Cunha. 
 Rio Paraibuna
 Núcleo Cunha-Indaiá
 Parque Estadual da Serra do Mar
 Rodovia Vice-Prefeito Salvador Pacetti
 Serra do Indaiá

Ligações externas
 Prefeitura Municipal de Cunha
 Instituto Florestal

Bairros de Cunha (São Paulo)
Geografia do estado de São Paulo
Serra do Mar